Фабиани () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Фабиани, Макс (1865—1962) — итальянский архитектор.
 Фабиани, Фабио (род. 1972) — итальянский автогонщик.